Galgo bezeichnet:

 Galgo Español, Hunderasse
 Besson, Gobbi, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Galgo